Darhan kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Darhan-Muminggan, härad, Inre Mongoliet,

Mongoliet 

 Darchan, stad, Darchan-Uul, 
 Darchan (distrikt), Chentij, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar